Штос — картярська гра
 Штос — село в Словаччині